Село
 Виступовичі
Контрольно-пропускний пункт
 Виступовичі (пункт контролю)